Chilomycterus är ett släkte av fiskar. Chilomycterus ingår i familjen piggsvinsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Piggsvinsfiskar
Chilomycterus